Rocafort steht für:

 Rocafort (Metro Barcelona), U-Bahnhof der Metrolinie 1 (Barcelona) in Barcelona, Spanien
 Rocafort (Valencia), eine Gemeinde in der Provinz Valencia, Spanien
 ein Dorf mit ca. 50 Einwohnern in der Gemeinde El Pont de Vilomara i Rocafort, Katalonien, Spanien